Maximus:

 Maximus (BBS) — компьютерная программа BBS
 Maximus (Максимус) — главный герой фильма «Гладиатор»

См. также 
 Максим
 Максима